Termenul „Most” se poate referi la:

Most oraș în Republica Cehă
Mostviertel o regiune în Niederösterreich, Austria
Zidani Most localitate, nod de cale ferată în Slovenia

Glenn W. Most, antropolog american
Johann Most jurnalist și om politic german
Ludwig Most (1807−1883), pictor din Pomerania
Otto Most  (1881−1971), om politic german
Sam Most  (* 1930), muzician (saxofonist și tenor) american
The Most o formație muzicală din Canada

MOST-Bus (Media Oriented Systems Transport)
MOST (Satellit) (Microvariability and Oscillations of Stars)